Självmordspatrullen kan avse:
Självmordspatrullen (film, 1970) – amerikansk film med Michael Caine
Självmordspatrullen (film, 1983) – amerikansk film med Gene Hackman